Ло́хьянпу́ро () — ручей в России, протекает по территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Карелии. Длина ручья — 11 км.

Ручей берёт начало из болота Лохьянсуо () на высоте выше 101,2 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в северо-западном направлении по заболоченной местности.

Ручей имеет один приток суммарной длиной 8,0 км.

Впадает в озеро Янисъярви на высоте 64,4 м над уровнем моря.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300212202000010983.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Янисъярви
Реки Суоярвского района